Andrzej Jagodziński (ur. 1953), polski pianista jazzowy
 Andrzej Jagodziński (ur. 1954), dziennikarz, tłumacz, publicysta
 Apolinary Jagodziński (1889–19??), pułkownik żandarmerii Wojska Polskiego
 Henryk Jagodziński (1925–2002), wioślarz, olimpijczyk
 Henryk Jagodziński (1928–2000), satyryk, aforysta, dziennikarz
 Henryk Jagodziński (ur. 1940), poseł na Sejm PRL
 Henryk Jagodziński (ur. 1969), polski duchowny katolicki, dyplomata watykański
 Marek Jagodziński (ur. 1953), polski archeolog
 Tadeusz Jagodziński (1962–2013), polski dziennikarz, publicysta, tłumacz
 Teofil Jagodziński (1833–1907), polski duchowny katolicki, kanonik warszawski
 Tomasz Jagodziński (ur. 1958), polski senator
 Wacław Jagodziński (1938–2012), polski polityk
 Waldemar Jagodziński (ur. 1934), polski szachista i trener szachowy
 Włodzimierz Jagodziński (1952–1982) działacz opozycyjny w PRL
 Zdzisław Jagodziński (1927–2001), polski bibliotekarz i historyk emigracyjny
 Zygmunt Jagodziński (1891–1968), polski polityk
 Zygmunt Krzysztof Jagodziński (ur. 1942), polski muzyk jazzowy, dziennikarz, projektant graficzny, publicysta, fotograf
 "Adam Jagodziński" pseudonim Adama Michnika

Polskie nazwiska